Селе́ц () — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии. Входит в состав Синьковского сельсовета.

Население 
 1999 год — 215 человек
 2009 год — 177 человек

Примечания 

Населённые пункты Сморгонского района